A 2007-es MotoGP maláj nagydíj volt a 2007-es MotoGP-világbajnokság tizenhetedik, utolsó előtti versenye. A versenyt Sepangban rendezték október 21-én.

MotoGP

250 cm³

125 cm³

Források

 

Malaj
Motorversenyzés Malajziában